Masoarivo  est le nom de plusieurs localité à Madagascar : 
 Masoarivo (Antsalova)
 Masoarivo (Belo sur Tsiribihina)